Cismon kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Cismon del Grappa, kommun, Veneto, Provincia di Vicenza, 
 Torrente Cismon, vattendrag, Trentino-Alto Adige, 

Robotskapade Italienförgreningar